Departamento de Justiça pode se referir a:

 Departamento de Justiça dos Estados Unidos, departamento executivo federal dos Estados Unidos responsável pela aplicação da lei e pela administração da justiça
 Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação, órgão do Ministério da Justiça do Brasil que classifica filmes, jogos eletrônicos e programas de televisão no Brasil

Desambiguação